Ассефа Мезгебу (род. 19 июня 1978) — эфиопский бегун на длинные дистанции. Специализировался в беге на 10 000 метров и в беге по пересечённой местности. На Олимпиаде в Атланте бежал дистанцию 5000 метров, но не смог выйти в финал. Бронзовый призёр чемпионата мира по кроссу 1998 года. В 1999 году стал бронзовым призёром мирового первенства в Севилье и чемпионом Всеафриканских игр. На Олимпийских играх 2000 года выиграл бронзовую медаль, показав результат 27.19,75. В 2001 году занял 2-е место на мировом первенстве 2001 года.

Личный рекорд в беге на 10 000 метров — 26.49,90.

Ссылки 
 

Бегуны на длинные дистанции Эфиопии
Бегуны по пересечённой местности Эфиопии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы Игр доброй воли по лёгкой атлетике